

Astronomia 
 Miranda – uno dei satelliti naturali di Urano

Biologia 
 Miranda – algoritmo di predizione computazionale degli mRNA target dei microRNA

Cinema e televisione 
 Miranda – film del 1948 diretto da Ken Annakin
 Miranda – film tv del 1966 diretto da Gerd Rösler
 Miranda – film del 1985 diretto da Tinto Brass
 Miranda – serie televisiva britannica andata in onda dal 2009 al 2015
 Tripla identità (Miranda) – film del 2002 diretto da Marc Munden

Diritto 
 Miranda warning – diritti costituzionali di cui si viene informati al momento dell'arresto nel diritto statunitense

Fantascienza 
 Miranda – classe di navi stellari nell'universo di Star Trek

Fotografia 
 Miranda Camera Co. – marca di fotocamere reflex 35 mm, prodotte dal 1953 al 1978

Geografia 
Argentina
 Miranda – cittadina del dipartimento di Chilecito nella provincia di La Rioja
Australia
 Miranda – sobborgo di Sydney
Brasile
 Miranda – comune del Mato Grosso do Sul
 Miranda do Norte – comune del Maranhão
Colombia
 Miranda – comune del dipartimento di Cauca
Italia
 Miranda – comune della provincia di Isernia
 Miranda – frazione di Terni
 Miranda – frazione di Terzigno nella città metropolitana di Napoli
Nuova Zelanda
 Miranda – villaggio della regione di Waikato
Portogallo
 Miranda do Corvo – comune del distretto di Coimbra
 Miranda do Douro – comune del distretto di Bragança
Spagna
 Miranda de Arga – comune della Navarra
 Miranda de Azán – comune della Castiglia e León
 Miranda del Castañar – comune della Castiglia e León
 Miranda de Ebro – comune della Castiglia e León
Stati Uniti d'America
 Miranda – città della contea di Humboldt in California
Venezuela
 Miranda – stato
 Miranda – comune dello stato di Carabobo
 Miranda – comune dello stato di Falcón
 Miranda – comune dello stato di Mérida
 Miranda – comune dello stato di Trujillo

Informatica 
 Miranda IM – instant messenger per Windows
 Miranda – linguaggio di programmazione funzionale

Letteratura 
 Miranda – poemetto di Antonio Fogazzaro
 Miranda – racconto del 2008 scritto da John R. Little vincitore del premio Bram Stoker al racconto lungo (Long fiction)

Musica 
 Miranda! – gruppo musicale argentino

Onomastica
 Miranda – nome proprio femminile
 Miranda – cognome

Personaggi 
 Miranda – personaggio della serie Doctor Who
 Miranda Hobbes – personaggio della serie Sex and the City
 Mirandolina – protagonista della commedia La locandiera di Carlo Goldoni
 Miranda – personaggio de La tempesta di William Shakespeare
 Miranda – personaggio della serie animata W.I.T.C.H.

Persone 
 Miranda – calciatore brasiliano
 Miranda – cantante franco-spagnola
 Aeriél Miranda – attrice statunitense
 Agustín Miranda – ex calciatore paraguaiano
 Alvar Fernández de Miranda – cavaliere spagnolo, capostipite del lignaggio dei Miranda
 Amaury Miranda – pallavolista portoricano
 Armando Miranda – calciatore brasiliano
 Arturo Miranda – tuffatore ed allenatore di tuffi cubano naturalizzato canadese
 Aurora Miranda  – cantante e attrice brasiliana
 Bruno Miranda – calciatore boliviano
 Carlo Miranda – matematico italiano
 Carlos Miranda – pianista, compositore e attore spagnolo
 Carmen Miranda – attrice, cantante e ballerina portoghese naturalizzata portoghese, sorella di Aurora
 Claudio Miranda – direttore della fotografia cileno naturalizzato statunitense, di origini italiane
 Clifford Miranda – ex calciatore e allenatore di calcio indiano
 Damir Miranda – calciatore boliviano
 Danny Miranda – bassista statunitense
 Diamantino Miranda – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Elsa Miranda – cantante, compositrice e attrice portoricana naturalizzata argentina
 Érika Miranda – judoka brasiliana
 Fabrizio de Miranda – ingegnere italiano 
 Francisco de Miranda – generale venezuelano
 Francisco Sá de Miranda – poeta portoghese
 Franco Miranda – calciatore argentino
 Gabriel Miranda – ex calciatore venezuelano
 Gianfranco Miranda – doppiatore italiano
 Giovanni Miranda – grammatico e ispanista spagnolo
 Herminio Miranda – calciatore paraguaiano
 Hugo Miranda – schermidore portoghese
 Isa Miranda – attrice italiana
 Iván Miranda – ex tennista peruviano
 João Miranda – calciatore brasiliano nato nel 1984
 Josete Miranda – calciatore equatoguineano
 Leonel Miranda – calciatore argentino
 Lin-Manuel Miranda –  attore, compositore, paroliere, cantante, rapper e traduttore statunitense di origini portoricane
 Lorena Miranda – pallanuotista spagnola
 Marcelo Miranda – ex calciatore cileno
 Marina Miranda – attrice, comica e umorista brasiliana
 Maurizio Miranda – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Michele Miranda – mafioso italiano
 Miguel Miranda – cestista portoghese
 Miguel Eduardo Miranda – ex calciatore peruviano
 Osvaldo Miranda – attore argentino
 Patricia Miranda – ex lottatrice statunitense
 Paulo Miranda – calciatore brasiliano
 Perseo Miranda – cantante italiano
 Rafael Miranda – calciatore brasiliano
 Ranulfo Miranda – allenatore di calcio ed ex calciatore paraguaiano
 Roberto Miranda – ex calciatore brasiliano
 Roderick Miranda – calciatore portoghese
 Rodrigo Miranda – sciatore nautico cileno
 Sebastián Miranda – calciatore cileno
 Soledad Miranda – attrice spagnola

Zoologia 
 Miranda – genere di molluschi nudibranchi
 Miranda – razza di asino

Altri progetti